Лидбитер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лидбитер, Хелен Джоанн (более известна как Джо Кокс; 1974—2016) — политик лейбористской партии Великобритании, член парламента от избирательного округа Батли и Спен.
 Лидбитер, Чарльз — британский журналист, консультант, аналитик и автор ряда книг, посвященных новым тенденциям и новаторским моделям в экономике.